De Europese kampioenschappen schermen zijn opgericht in 1981 door de Confédération européenne d'escrime. Sinds 1991 vinden de kampioenschappen jaarlijks plaats in Europese steden.

Gaststeden

Medaillespiegel